La Grande Ceinture de Bruxelles est la voie expresse qui fait le tour de l'agglomération bruxelloise.
 La Grande Ceinture est la ligne chemin de fer reliant entre eux certains triages de la banlieue de Paris, à une quinzaine de kilomètres (en moyenne) du boulevard périphérique.